Мацкевичи —  дворянский род.
 Мацкевичи —  деревня в Копыльском районе Минской области Белоруссии.
 Мацкевичи —  деревня в Ивановской волости Невельского района Псковской области России .